La estación Donato Álvarez forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 24, 57, 105, 109, 135 y 146. Fue inaugurada el 27 de abril del 2016.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Debe su nombre a la avenida transversal, homenaje a Donato Álvarez, militar que participó de las guerras civiles argentinas, en las luchas contra los indígenas y en la Guerra del Paraguay.

Combinaciones 

La parada se encuentra a siete cuadras de la Estación La Paternal de la Línea San Martín.

Galería

Véase también 

 La Paternal
 Villa General Mitre
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Ya funciona el sexto Metrobús porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
La Paternal (Buenos Aires)
Villa General Mitre